Schelmbach ist ein geographischer Name:

 Schelmbach, ältere Namensform von Schöllenbach, Ortsteil der Gemeinde Hesseneck, Odenwaldkreis, Hessen
 Schelmbach (Luhe), linker Zufluss der Luhe gegenüber dem Meisthof, Markt Luhe-Wildenau, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern 

Siehe auch:
 Schelmenbach
 Schelmenklinge